A51 steht für:
 Autobahn A51 (Schweiz)
 Autoroute A51 in Frankreich
 Autostrada A51 in Italien
 Bundesautobahn 51, eine ehemals geplante deutsche Autobahn
 A51 road in England

A51